NGC 4648 (другие обозначения — UGC 7868, MCG 13-9-29, ZWG 352.39, KAZ 31, PGC 42595) — эллиптическая галактика (E3) в созвездии Дракон.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

Эллиптические галактики
4648
Дракон (созвездие)